Billy the Kid  o Billy el Nen  (1859 - 1881), bandit del Far West nord-americà que es va dedicar principalment al robatori de cavalls i bestiar vacum 
 Billy the Kid (pel·lícula de 1911), pel·lícula muda de la Vitagraph dirigida per Laurence Trimble i protagonitzada per Edith Storey 
 Billy the Kid (pel·lícula de 1930), pel·lícula estatunidenca dirigida per King Vidor i estrenada l'any 1930